«Чжунсяо-Фусин» (; ) — пересадочный узел Тайбэйского метрополитена, связывающий линии Баньнань и Вэньху. Находится на территории района Даань в Тайбэе. Станция «Чжунсяо-Фусин» линии Вэньху была открыта 28 марта 1996 года. Располагается между станциями «Восточная Нанкинская улица» и «Даань». Станция «Чжунсяо-Фусин» линии Баньнань располагается между станциями «Чжунсяо-Дуньхуа» и «Чжунсяо-Синьшэн». Была открыта 24 декабря 1999 года в составе участка Наньган линии Баньнань.

Техническая характеристика 

Станция «Чжунсяо-Фусин» линии Вэньху — эстакадная с боковыми платформами. Для перехода на противоположную платформу оборудован мостик над путями.

Станция «Чжунсяо-Фусин» линии Баньнань — однопролётная с островной платформой. Переход на линию Вэньху находится в западном конце зала. На станции есть пять выходов. Четыре выхода оснащены эскалаторами.  Станция оборудована системой горизонтального лифта.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Вэньху
Линия метрополитена Баньнань
Станции метрополитена, построенные в 1996 году